Peperkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Esmée Peperkamp (* 1997), niederländische Radrennfahrerin
 Melissa Peperkamp (* 2004), niederländische Snowboarderin